Потеряевский — упразднённый разъезд (тип населённого пункта) в Мамонтовском районе Алтайского края России. Входил в состав Корчинского сельсовета. Упразднён в 2009 году.

История 
Возник в 1953 году в связи со строительством железнодорожного разъезда на линии Барнаул — Кулунда Запад-Сибирской железной дороги.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Мамонтовского района